Русија је мултинационална држава са преко 185 етничких група означених као националности. Популације ових група се од великог броја разликују од милиона (нпр. Руси и Татари) до испод 10.000 (нпр. Лапонци и Кети). Руска Федерација подељена је на 85 субјеката, постоји 21 национална република (које су намењене посебним етничким мањинама), 5 аутономних округа (обично са значајном или доминантном етничком мањином) и једну аутономну област .

Етничке групе Русије 1926—2010

Језик и култура 

Иако Устав Русије препознаје руски језик као званични, поједине републике могу прогласити један или више службених језика. Већина испитаника за матерњи сматра барем два језика - руски и језик свог народа. У већини предмета у земљи постоји живахна мањинска језичка сцена, са више од 1.350 новина и часописа, 300 ТВ канала и 250 радио станица на преко 50 мањинских језика. Штавише, ново законодавство омогућава употребу језика мањина у федералном радио и ТВ емитовању .У 2007. години било је 6.260 школа које су пружале наставу на укупно 38 мањинских језика, а више од 75 језика мањина се учило као предмет у 10.404 школе. Министри Савета Европе приметили су напоре за побољшање понуде уџбеника и наставника на мањинском језику, као и већу доступност предавања мањинског језика. Међутим, како су министри запазили, и даље постоје недостаци у приступу образовању припадника одређених мањина.Постоји више од 2.000 друштвених удружења националних мањина и 560 националних културних аутономија, међутим Комитет министара је приметио да је у многим регионима државна подршка очувању и развоју мањинских култура и даље неадекватна. Постоји значајна разлика између "истоимених" етничких група и националности без њихове националне територије, јер су ресурси последњих релативно ограничени .

Аутохтони народи 

Русија је такође дом за одређене категорије мањинских народа, односно за мале староседелачке народе на северу и далеком истоку земље, који одржавају врло традиционалан начин живота, често у суровом климатском окружењу. Након пада Совјетског Савеза, Русија је усвојила закон о заштити права малих аутохтоних села .

Мапе

Референце